Horse eller Horses har flere betydninger:
 Horses (album) – musikalbum af Patti Smith
 Band of Horses – tidligere navn på indie rockbandet Band of Horses